Большое Городище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Большое Городище — деревня в Ляховичском районе Брестской области.

Россия 
 Большое Городище — село в Шебекинском районе Белгородской области.
 Большое Городище — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Большое Городище — деревня в Дедовичском районе Псковской области.

См. также 
 Городище
 Малое Городище